Il doppio del Queen's Club Championships 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Pat Du Pré e Brian Teacher erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Du Pré con Lloyd Bourne e Teacher con Bruce Manson.

Bourne e Du Pré hanno perso nel 1º turno contro Tony Graham e Matt Mitchell.

Manson e Teacher hanno perso nei quarti di finale contro Andy Andrews e John Sadri.

John McEnroe e Peter Rennert hanno battuto in finale 7–6, 7–5 Victor Amaya e Hank Pfister.

Teste di serie

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Fritz Buehning /  Peter McNamara (primo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (finale)

 John McEnroe /  Peter Rennert (campioni) 
n/a 
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale) 
 Bruce Manson /  Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1982